Take My Love — третий студийный альбом  российской англоязычной группы Plazma, которая на момент выхода своих предыдущих альбомов — Falling in Love (1991) и Prologue (1998) — носила название Slow Motion.

Большинство композиций было записано в 2000 году на студии Дмитрия Маликова, три («Fading Like a Rose», «Storm» и «Home») записаны ещё в волгоградский период творчества группы в студии «Магнат» в 1997—1998 годах. Продажи начались 14 декабря 2000 года.

Альбом принёс группе популярность в России, странах СНГ и за их пределами. Take My Love был продан тиражом более 1 миллиона экземпляров.

Был переиздан в 2004 году с изменёнными аранжировками всех песен. В переиздание были также включены две песни из раннего творчества группы: «There’s Never A Forever Thing» и «Climb Any Hill».

Список композиций 
 Take My Love
 The Sweetest Surrender
 Memories
 Jump in My Car
 Fading Like a Rose
 Big City Lights
 Storm
 Lady Linda
 Black Bird Fly
 Home
 Angie (Gimme Fire)

Переиздание 
Переиздание 2004 года включает в себя изменённые аранжировки всех песен, а также два бонус-трека, датированные 1994 годом: «There’s Never a Forever Thing» и «Climb Any Hill».

Примечания 

Альбомы группы «Plazma»
Дебютные альбомы 2000 года